Ekenberg ist der Familienname folgender Personen:

 August Ekenberg (1864–1935), schwedischer Komponist
 Bengt Ekenberg (1912–1986), schwedischer Schachspieler
 Love Ekenberg (* 1962), schwedischer Hochschullehrer
 Marcus Ekenberg (* 1980), schwedischer Fußballspieler
 Martin Ekenberg (1870–1910), schwedischer Terrorist, erster Briefbombenattentäter

Siehe auch:
 Eckenberg
 Ekensbergs Varv